Virginópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Virginópolis (ort), Minas Gerais, 
 Virginópolis (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar